

События 
 9 января — в Риме скончался первый король Италии Виктор Эммануил II. Престол перешёл к его сыну Умберто I.
 10 февраля — руководители Освободительной армии Кубы подписали с испанскими колониальными властями мирный договор в г. Санхон. По договору Освободительная армия прекращала борьбу, Испания проводила на Кубе реформы и освобождала рабов.
 24 марта — близ острова Уайт затонул шлюп  ВМС Великобритании: погибло 376 человек.
 1 мая—10 ноября — в Париже прошла Всемирная выставка в специально построенном для этой цели дворце Трокадеро.
 14 мая — в Токио недовольными самураями из мести за подавление Сацумского восстания был убит японский государственный и политический деятель эпохи Мэйдзи Окубо Тосимити.
 20 мая — Новые османы во главе с Али Суави подняли восстание с целью низложения султана Абдул-Хамида II, возвращения на престол Мурада V и восстановления Конституции 1876 года. Восстание подавлено, Суави казнён в тот же день.
 10 июня — создана Призренская лига, возглавившая борьбу за автономию Албании.
 27 июля — Варна была окончательно освобождена русскими войсками от многовекового турецкого владычества и стала частью новой Болгарии.
 22 июля — в Кабул прибывает миссия генерала Столетова.
 21 сентября — инцидент у форта Али-Масджид; афганцы отказались пропустить в Афганистан миссию , что стало поводом к началу Второй англо-афганской войны. 
 19 октября — утверждение германским рейхстагом «исключительного закона» против социалистов.
 21 ноября — Сражение при Али-Масджид, начало Второй англо-афганской войны.
 27 ноября — Центральный совет Призренской лиги выдвинул требование предоставления Албании автономии в рамках Османской империи.
 2 декабря — Сражение за перевал Пейвар-Котал.
 Эдвард Мэйбридж с помощью большого количества камер снял скачущую лошадь по кличке «Оцидент».
 Основан Томский университет.
 Начало гражданской войны в Науру.
 Окончание русско-турецкой войны между Российской империей и союзными ей балканскими государствами (Румынией, Сербией и Черногорией), с одной стороны, и Османской империей, с другой. По итогам войны Румыния, Сербия и Черногория несколько расширили свои территории, была провозглашена независимость Болгарии, а в состав России вошли города Карс и Батум с прилегающими областями, а также южная часть Бессарабии.
 Был сформирован футбольный клуб под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». Сейчас известен как Манчестер Юнайтед.
 Впервые для транспортировки нефти и нефтепродуктов начали использоваться танкеры. Первым танкером стал «Зороастр»

Наука

Музыка

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1878 году
 30 января — Василий Алексеевич Десницкий, русский революционный деятель, советский литературовед (ум. в 1958).
 5 февраля — Андре Густав Ситроен, французский инженер, промышленник, основатель автомобилестроительной компании Ситроен (ум. в 1935)
 21 февраля — Мирра Альфасса — Мать, Франция, йогин, сподвижница Шри Ауробиндо (ум. 1973).
 7 марта — Борис Михайлович Кустодиев, российский художник (ум. 1927).
 15 марта — Реза-шах Пехлеви, 34-й шах Ирана, первый из династии Пехлеви (ум. 1944).
 17 марта — Пётр Демьянович Успенский, русский философ, теософ, эзотерик, оккультист, таролог, журналист и писатель.
 10 мая — Густав Штреземан, германский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1926).
 21 мая — Гленн Хаммонд Кёртисс, американский лётчик, тавиаконструктор и промышленник, пионер авиации (ум. 1930).
 27 мая — Айседора Дункан, американская танцовщица, балерина (ум. 1927).
 6 июня — Александр Сергеевич Глинка (ум. 1940), русский журналист, публицист, критик и историк литературы.
 5 июля — Владимир Алексеевич Щуко, российский, советский архитектор, художник театра, просветитель.
 19 июля — Сергей Леонидович Марков, русский военачальник, политический деятель. Участник Русско-японской войны, участник Гражданской войны (1918). Первопоходник, один из лидеров Белого движения на Юге России и организаторов Добровольческой армии (ум. 1918).
 19 августа
 Владимир Викторович Адоратский, русский революционер, советский историк, директор Института Маркса-Энгельса-Ленина, Института философии АН СССР, академик АН СССР (ум. 1945).
 Мануэль Луис Кесон-и-Молина, президент Филиппин в 1935—1944 годах (ум. 1944).
 25 августа — Александр Терентьевич Матвеев, русский и советский скульптор, искусствовед, педагог (ум. 1960).
 27 августа — Пётр Николаевич Врангель, российский полководец.
 2 сентября — Вернер фон Бломберг (ум.1946), немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал (1936), в 1933—1938 годах министр имперской обороны (с 1935 — имперского военного министерства) Германии.
 11 сентября — Марсель Ру, французский художник-символист, гравёр, иллюстратор.
 5 ноября — Михаил Петрович Арцыбашев, русский писатель.
 7 декабря — Ёсано Акико, японская поэтесса
 18 декабря — Иосиф Виссарионович Сталин,  советский политический, государственный, военный и партийный деятель, генералиссимус.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1878 году
 8 января — Николай Алексеевич Некрасов, русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы.
 9 января — Виктор Эммануил II, король Сардинского королевства в 1849 — 1861 годах, первый король Италии в 1861—1878 годах (род. 1820).
 5 февраля — Вревская (урожд. Варпаховская) Юлия Петровна, баронесса; одна из первых сестёр милосердия из среды высшего света.
 7 февраля — Пий IX, Папа Римский, занимавший святейший престол дольше всех.
 14 мая — Окубо Тосимити, японский политик.
 22 ноября — Пётр Андреевич Вяземский, русский поэт и литературный критик.
 24 декабря — Иоганн Генрих Буфф, немецкий химик и физик; член Баварской и Гёттингенской академий наук; отец архивиста и педагога .

См. также

Примечания